Schwartzenau ist der Name von:
 Erwin Schwartzenau (1858–1926), österreichischer Verwaltungsjurist, Statthalter von Tirol und kurzzeitig österreichischer Innenminister
 Joachim Ludwig von Schwartzenau (1713–1787), Hessisch-Darmstädtischer Gesandter und preußischer Gesandter und Minister am Immerwährenden Reichstag in Regensburg